Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Suffolk, в честь графства Суффолк:

 HMS Suffolk — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга спущен на воду в 1680, перестроен в 1699 и 1739, разобран в 1765.
 HMS Suffolk — 30-пушечный грузовой транспорт; закуплен в 1694; продан в 1713.
 HMS Suffolk — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1765; продан в 1803.
 HMS Suffolk — спущен на воду в 1775 как 74-пушечный корабль 3 ранга HMS Sultan. Превращён в плавучую тюрьму в 1797, переименован в HMS Suffolk в 1805, продан в 1816.
 HMS Suffolk — броненосный крейсер типа Monmouth; спущен на воду в 1903; продан в 1920.
 HMS Suffolk (55) — тяжёлый крейсер типа County; спущен на воду в 1926; продан на слом в 1948.

См. также 
 HEICS Suffolk (1757) — ост-индский корабль.
 Suffolk (1857) — 1100-тонный клипер.